

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Sędowice – wieś w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Ryki 
 Sędowice – kolonia w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Ryki 
 Sędowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Michałów